SMS Grosser Kurfürst může být:
 SMS Großer Kurfürst (1875) – německá bitevní loď třídy Preußen
 SMS Großer Kurfürst (1913) – německý dreadnought třídy König